Vörös veréb (könyv), eredeti címe Red Sparrow, Jason Matthews regénye (2013)
Vörös veréb (film), eredeti címe Red Sparrow, 2018-as amerikai film, rendezte Francis Lawrence